Trompklasse (kruiser), een serie van twee kruisers die in de jaren 30 in dienst zijn gesteld.
 Trompklasse (fregat), een serie van twee fregatten die in de jaren 70 in dienst zijn gesteld.